kannada nyelv
 kannada írás
 kannada nép